Безымянное () — посёлок в Константиновском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 9 человек. Почтовый индекс — 85131. Телефонный код — 6272.

Местный совет 
85131, Донецька область, Костянтинівський район, с.Веролюбівка, вул. Шкільна, 60б

Ссылки 
 Безымянное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Константиновского района (Донецкая область)